Polina Olegowna Kalsina, z domu Miedwiediewa (ros. Полина Олеговна Кальсина, ur. 20 marca 1989 w Chanty-Mansyjsku) – rosyjska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kalsina pojawiła się 22 listopada 2007 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tiei, gdzie zajęła 39. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie w sztafecie była czwarta, ale indywidualnie plasowała się poza czołową trzydziestką. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand Rosjanki z Kalsiną w składzie ponownie były czwarte w sztafecie, a indywidualnie była dziewiąta w sprincie klasykiem i biegu na 5 km stylem dowolnym. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając na mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum, gdzie w biegu na 10 km stylem klasycznym zdobyła srebrny medal. W Pucharze Świata zadebiutowała 11 marca 2010 roku w Drammen, zajmując 29. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim pierwszym starcie zdobyła pucharowe punkty, jednak jak dotąd nie stanęła na podium. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2011/2012, który ukończyła na 27. pozycji. Nie brała udziału w mistrzostwach świata, ani igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na stronie reprezentacji Rosji 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Chanty-Mansyjsku